

Fumetto 
 Shining Star – dōjinshi delle CLAMP

Musica 
 Shining Star – composizione finale di ogni episodi di Star vs. the forces of evil dopo la stagione 3.
 Shining Star – singolo degli Earth, Wind & Fire del 1975, dall'album That's the Way of the World
 Shining Star – singolo di Get Far featuring Sagi Rei del 2006
 Shining Star – singolo dei The Manhattans del 1980, dall'album After Midnight
 Shining Star – singolo di Swan, di genere Italo disco del 2007
 Shining Star – album di Stephen Schlaks del 1986
 Shining Star – traccia dell'album Black & Blue dei Backstreet Boys del 2000
 Shining Star – album di Fish Leong del 2001
 Shining Star – album della Jerry Garcia Band del 2001
 Shining Star – brano musicale di Bebe Rexha del 2018